Pools curlingteam (mannen)
Pools curlingteam (vrouwen)
Pools curlingteam (gemengd)
Pools curlingteam (gemengddubbel)